Скоглунд () — шведське прізвище.

Відомі носії 
 Ерік Скоглунд (1991) — шведський професійний боксер.
 Леннарт Скоглунд (1929—1975) — шведський футболіст, нападник.